GP Horsens 2018 var den 4. udgave af cykelløbet GP Horsens. Løbet var kategoriseret som 1.1 og var en del af UCI Europe Tour-kalenderen. Det blev arrangeret 17. juni 2018. Det blev vundet af norske Herman Dahl fra Joker Icopal.

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

GP Horsens
UCI Europe Tour 2018